Knaur ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Knaur (1811–1872), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Droemer Knaur, Verlag
 The Times Atlas of the World (Knaurs großer Weltatlas). 
 Knauer